Postel bezeichnet:

 Postel (Mol), ein Ortsteil der Gemeinde Mol in Belgien
 Abtei Postel, eine Prämonstratenserabtei in Mol-Postel, Belgien
 Postel (Käse), eine belgische Käsesorte
 Postel (Bier), ein belgisches Abteibier
 Postel-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Postel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Postel (* 1972), deutscher Journalist
 Annette Postel (* 1969), deutsche Opernsängerin
 Christian Heinrich Postel (1658–1705), deutscher Operndichter
 Georg-Wilhelm Postel (1896–1953), deutscher General
 Gerhard Postel (1941–2012), deutscher evangelischer Geistlicher
 Gert Postel (* 1958), deutscher Hochstapler
 Guillaume Postel (1510–1581), französischer Humanist und Universalgelehrter
 Hans Joachim Postel (1925–2013), deutscher Verfassungsschutzmitarbeiter
 Jon Postel (1943–1998), US-amerikanischer Informatiker und Internet-Pionier
 Kurt Postel (1928–2017), deutscher Redakteur und Autor
 Maria Magdalena Postel (1756–1846), deutsche Ordensgründerin
 Niklas Postel (* 1998), deutscher Eishockeyspieler
 Rainer Postel (* 1941), deutscher Historiker
 Sabine Postel (* 1954), deutsche Schauspielerin, Tochter von Kurt Postel
 Verena Postel (* 1959), deutsche Historikerin, siehe Verena Epp

Siehe auch:
 Jonathan B. Postel Service Award
 Postl
 Bostel